Dit is een lijst van IJslandse ambassadeurs in Syrië. IJsland heeft geen ambassade in Syrië.

Externe links 
Overzicht van IJslands ambassadeurs

Syrië
IJslandse